Klenak est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Klenak, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Klenak, un faubourg de Belgrade situé dans la municipalité de Grocka, district de Belgrade ;
Klenak, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Ruma et dans le district de Syrmie (Srem).